Vaudrey est un nom de lieu ou un nom de famille.

Toponyme 
Vaudrey, commune française, située dans le département du Jura et la région Franche-Comté.
Mont-sous-Vaudrey, commune française, située dans le département du Jura et la région Franche-Comté

Patronyme 
Claude-Nicolas Vaudrey (1784-1857), officier et homme politique français.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de titre